Jan eller Janne Carlsson kan syfta på:

 Jan Carlsson (friidrottare) (1930–1979), svensk friidrottare (sprinter)
 Janne Carlsson (ingenjör) (1932–2020), svensk professor i hållfasthetslära
 Janne "Loffe" Carlsson (1937–2017), svensk skådespelare och musiker, trumslagare i duon Hansson & Karlsson
 Jan Carlzon (född 1941), svensk företagsledare och riskkapitalist, ursprungligen Karlsson
 Janne Carlsson (författare) (född 1950), svensk författare och översättare
 Janne Carlsson (tränare) (född 1964), svensk fotbollstränare
 Jan Carlsson (politiker), svensk politiker, ordförande i Liberala förbundet 1971–1972
 Janne Carlsson (musiker), musiker (basist) i musikgruppen Gyllene Tider 1978–1979

Se även 
 Jan Karlsson